Карпинская — фамилия, мужская форма Карпинский.

Известные носители:
 Карпинская, Светлана Алексеевна (1937—2017) — советская актриса.
 Толмачёва-Карпинская, Евгения Александровна (1874—1963) — переводчик и историк геологии.